Акидабан:

 Акидабан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Акидабан — бразильский броненосец построенный в середине 188х годов.